Kai Bracht (ur. 27 kwietnia 1978) – niemiecki skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 2002–2006. Jego największym osiągnięciem w PŚ było zajęcie dwudziestego piątego miejsca w zawodach w Tauplitz w 2003. Najwyższe miejsce Brachta w klasyfikacji generalnej to 73. lokata w 2003. Od sezonu 2007/2008 jest asystentem trenera niemieckiej kadry kombinacji norweskiej.

Do jego największych osiągnięć sportowych zaliczyć należy tytuł drużynowego mistrza świata juniorów (w drużynie oprócz niego wystąpili: Alexander Herr, Michael Uhrmann oraz Frank Reichel) zdobyty w 1996 roku. Bracht to trzykrotny mistrz Niemiec, pięć razy stawał na najwyższym stopniu podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego.

W 2002 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego przegrywając ze swoim rodakiem Stefanem Pieperem o 16 punktów. Bracht wygrał 2 konkursy i czterokrotnie był w pierwszej dziesiątce.

W latach 1994–1997 uczęszczał do gimnazjum sportowego w Oberhofie. Z wykształcenia jest bankowcem.

Po mistrzostwach Niemiec w 2006 zdecydował się zakończyć karierę sportową. Od 2007 pracuje jako trener z drużyną kombinatorów norweskich.

Najdłuższy skok na odległość 206 metrów oddał 15 marca 2006 na skoczni w Planicy.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996  Asiago – 7. miejsce
 Drużynowo
 1996  Asiago – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978